Александр Александрович Башилов ( — ) — русский поэт XIX века.

Биография 
Родился в семье сенатора А. А. Башилова. Служил на военной службе армейским офицером. Состоял в канцелярии нижегородского генерал-губернатора А. Н. Бахметьева, затем — в Конно-егерской дивизии. С середины 1820-х годов жил в Санкт-Петербурге.

В 1840-х годах разорился и поступил на службу, затем был сотрудником у предпринимателя и мецената В. А. Кокорева по откупам.

Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище рядом с отцом (14 уч.).

Жена, Варвара Тимофеевна, родила пятерых детей:
 Александр (10.1.1836—?)
 Дарья (11.1.1837—?)
 Владимир (9.11.1839—?)
 Анна (28.11.1842—?)
 Иван (21.1.1847—1914), действительный статский советник, юрист.

Творчество 

В конце 1820-х годов А. А. Башилов — постоянный участник журналов «Московский телеграф» (1828, 1831), «Московский вестник» (1828), «Атеней» (1829), «Галатея» (1829—30), где помещал сатирические куплеты, альбомные стихи, послания, опыты своей философской лирики. Тогда же, начал публиковать стихи в петербургских альманахах «Невский альманах на 1826 г.» и «Альбом северных муз на 1828 г.». В первых работах поэта ощутимо влияние творчества П. А. Вяземского и А. С. Пушкина.

Знакомство и дружба связывали его с П. А. Вяземским, И. И. Дмитриевым, Е. А. Баратынским.

В поэзии Башилова заметно тяготение к эпическому и лиро-эпическому повествованию, иногда с фольклорной окраской, к балладным сюжетам, нередко натуралистическим и мелодраматическим.

Знакомство с А. С. Пушкиным 
Посещая литературные и светские салоны, где бывал и Пушкин, А. Башилов познакомился и подружился с поэтом. Его стихи в альбомах Е. Н. Ушаковой и П. А. Бартеневой были опубликованы вместе с пушкинскими в журнале «Галатея». В начале января 1829 года Башилов присутствовал на чтении Пушкиным «Полтавы».

А. С. Пушкин, пользуясь их знакомством, поощрял литературные опыты А. А. Башилова «на поприще словесности» и первым способствовал его поэтическому развитию, чем тот гордился и печатно называл Пушкина своим «кумиром». В 1830 году в альманахе «Радуга» он поместил посвященное Александру Сергеевичу стихотворение «Поэт».

В 1833 году отдельным изданием вышла его повесть в стихах «Поселянка», которую А. А. Башилов послал из Торжка Пушкину в июле того же года. «Поселянка» — романтическая поэма байронического типа с «вершинной композицией», мотивами тайны, преступления, написанная на материале русского крестьянского быта.

Избранная библиография 
 «Элегия. (К друзьям)»,
 «Всё не впрок»,
 «К барону А.»,
 «С рук сойдёт» («С тех пор, как я живу на свете»),
 «Признание»,
 «Встреча старых знакомых. (Сказка)»,
 «Поселянка» (повесть в стихах, 1833),
 отрывок из повести «Гусар» (1828)

Примечания

Источник 
 Башилов Александр Александрович  // Большая энциклопедия русского народа.

Окружение Пушкина
Поэты Российской империи
Похороненные на Ваганьковском кладбище